Энтони Толливер (; родился 1 июня 1985 года в Спрингфилде, штат Миссури) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Школа и колледж 
Толливер поступил в Крейгтон осенью 2002 года. Он стал одним из четырёх игроков из своей школы, которые смогли принять участие в первом дивизионе. Его класс выиграл чемпионат штата Миссури и по версии USA Today был 12-м по силе в США.

В дебютном сезоне за Крейгтон Толливер в основном был в запасе, а ведущие роли играли игроки старших курсов, такие как Майк Граймс, Броди Дерен и Джо Дабберт, однако принял участие в 27 играх. Во втором сезоне отыграл в 30 матчах из 34, в том числе набрал 8 очков и 7 подборов в победном матче над университетом Миссури (75-57) — чемпионской игре турнира MVC 2005 года.

В третьем сезоне за Крейгтон Толливер попал во вторую команду MVC. Кроме всего прочего, на его счету победный бросок на последней секунде матча против университета Уичита 28 января 2006 года.

В выпускной год Толливер попал в первую команду MVC, а также помог Крейгтону вернуться в турнир NCAA с соотношением побед и поражений 22-11. Игрок выходил в стартовом составе во всех 33 матчах и преодолел рубеж в 1,000 очков в матче против университета штата Невада в первом раунде турнира NCAA.

Профессиональная карьера 
После выпуска из Крейгтона в 2007 году Толливер провел предсезонную подготовку в составе «Кливленд Кавальерс». Он даже попал в заявку команды в сезоне, однако не отыграл ни одного матча. Большую часть сезона провёл в команде «Айова Энерджи», представляющей Лигу развития НБА. В среднем набирал 11,5 очков и совершал 6,4 подбора за матч. Затем игрок вместе с товарищем по команде Нэйтом Фанком решил переехать в Европу, где присоединился к клубу «Эйсбарен» (Бремерхафен) из чемпионата Германии. В новой команде Толливер набирал 14,3 очка и совершал 7,3 подбора в среднем за матч. В июле 2008 года его подписала команда НБА «Сан-Антонио Спёрс».

В начале сезона 2008-09 Толливер то отправляли в команду Лиги развития «Остин Торос», то вновь возвращали в состав «шпор». За «Сан-Антонио» игрок выходил в 11 встречах (в среднем набирая 3,5 очка и совершая 2,3 подбора за 12,1 минуту на площадке), затем был отдан в «Остин», за который выходил в шести встречах, набирая 17,8 очков и 7,8 подборов. Затем он вновь сыграл в восьми матчах «Спёрс», из которой был отчислен 7 января 2009 года. Игрок вновь вернулся в «Айову», где принял участие в трех матчах, а затем подписал контракт с «Нью-Орлеан Хорнетс» на срок 10 дней в качестве свободного агента. После того, как его контракт истёк, Толливер вновь вернулся в «Айову». В среднем за матч в команде игрок набирал 12,6 очков и совершал 8,1 подбор. Затем состоялся переход Толливера в «Галатасарай».

В декабре 2009 года Толливер вернулся в США, где выступал за «Айдахо Стэмпид». Здесь игрока заметили скауты «Портленд Трэйл Блэйзерс» и подписали с ним краткосрочный контракт. «Блэйзерс» имели право временно подписать 16-го игрока, на одного больше, чем обычный максимум НБА, после того, как лига дала команде это право из-за большого количества травм и повреждений. За «Портленд» Толливер сыграл два матча, а 29 декабря 2009 года контракт был расторгнут. 17 января 2010 года игрок подписал 10-дневный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз», которая также страдала от травм. 7 февраля 2010 года он был подписан до конца регулярного сезона.

7 апреля 2010 года Толливер набрал лучший показатель в карьере — 34 очка, забив 14 из 22 бросков с игры и 5 из 7 со штрафной линии. Также он забил один трёхочковый и совершил 8 подборов. В сезоне 2009/10 за «Голден Стэйт Уорриорз» игрок в среднем набирал 12,3 очка и совершал 7,3 подбора за матч.

По окончании сезона Толливер подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» на сумму $4,5 млн.

В сентябре 2012 года Толливер подписал контракт с командой «Атланта Хокс».

20 августа 2013 года Энтони подписал контракт с командой «Шарлотт Бобкэтс».

21 июля 2014 года подписал контракт с клубом «Финикс Санз». 24 декабря 2014 года «Финикс» его отправил в «Детройт Пистонс» в обмен на форварда Тони Митчелла.

3 июля 2019 года Толливер вернулся в «Портленд Трэйл Блэйзерс», заключив контракт на один сезон с зарплатой 2,6 млн долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Крейтон Блюджейс» (баскетбол)
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки БК «Айсберен Бремерхафен»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Торос»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Выпускники Крейтонского университета